Die mit Tränen säen steht für:

 Die mit Tränen säen (Geist), Werk von Christian Geist (1673)
 Die mit Tränen säen (Schütz), Motette von Heinrich Schütz (1648)